Franz Schneeweiß ist der Name folgender Personen:

* Franz Schneeweiß (Radsportler) (1877–1917), österreichischer Radsportler
 Franz Schneeweiß (Maler) (1926–1982), österreichischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Franz Schneeweiss (1831–1888), austroamerikanischer Theologe, Organist, Chorleiter und Komponist